Die Estoril Open 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. April 2008 in Oeiras stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Houston die US Men’s Clay Court Championships sowie in Valencia die Open de Tenis Comunidad Valenciana gespielt, die genau wie die Estoril Open zur Kategorie der International Series zählten.

Vorjahressieger im Einzel war Novak Đoković, der dieses Jahr nicht mehr am Turnier teilnahm. Im Finale profitierte Roger Federer von einer Aufgabe Nikolai Dawydenkos beim Stand von 7:65, 1:2. Titelverteidiger im Doppel war die Paarung aus Marcelo Melo und André Sá. Nur Melo nahm erneut teil und schied im Viertelfinale aus. Im Finale siegten die Südafrikaner Jeff Coetzee und Wesley Moodie gegen Jamie Murray und Kevin Ullyett mit 6:2, 4:6, [10:8].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 349.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 370.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 12. bis 14. April 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 32 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 37 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 32 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Oeiras